Škrkavka je české rodové jméno pro několik živočichů z kmene hlístic (řád škrkavice), kteří jsou však někdy dle systému z různých živočišných rodů.
Ascaris:
 škrkavka dětská
Toxocara:
 škrkavka psí
 škrkavka kočičí
 škrkavka šelmí

Ascaridida